Норріс () — англійське прізвище або топонім.

Відомі особи 

 Дастін Норріс (;  1980) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (2000).
 Двейн Норріс (;  1970) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.
 Дін Норріс (;  1963) — американський актор.
 Ландо Норріс (;  1999) — британський автогонщик.
 Мері Норріс (;  1952) — американська авторка, письменниця й редактор у журналі The New Yorker.
 Піппа Норріс (;  1953) — англо-американський політолог, професор порівняльної політики в Університеті Кеннеді.
 Чак Норріс (, повне ім'я — Карлос Рей Норріс молодший, ;  1940) — американський кіноактор і майстер бойових мистецтв, зірка Голлівуду.

Топоніми

Норріс — місто, штат Південна Кароліна
 Норріс — місто, штат Теннессі
 Норріс — селище, штат Іллінойс
 Норріс — переписна місцевість, штат Південна Дакота

Див. також 
 13404 Норріс — астероїд головного поясу, відкритий 9 вересня 1999 року.
 ГЕС Норріс — гідроелектростанція у штаті Теннессі (США).
 Генрі Норріс Расселл (1877—1957) — американський астроном, член Національної АН США (1911).
 Дивізіон Норріса — дивізіон НХЛ.
 Пам'ятний трофей Джеймса Норріса — нагорода Національної Хокейної Ліги, що вручається «захиснику, котрий продемонстрував в поточному регулярному сезоні сезоні найкращу майстерність у виконанні своєї ролі».

Англійські прізвища